Europejska Formuła 3 Sezon 2014  – trzynasty sezon od utworzenia Mistrzostw Europejskiej Formuły 3, a trzeci od ich reaktywowania w 2012 roku. Rozpoczął się 19 kwietnia na brytyjskim torze Silverstone Circuit, a zakończył 19 października w Hockenheim. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Esteban Ocon, a wśród zespołów - włoska ekipa Prema Powerteam.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2014 został zatwierdzony 4 grudnia 2013 roku. W porównaniu do poprzedniego sezonu w kalendarzu znalazło się pięć nowych rund na Hungaroringu, Circuit de Spa-Francorchamps, Moscow Raceway, Imoli oraz Pau Circuit. Mistrzostwa Formuły 3 będą towarzyszyć FIA World Endurance Championship, Deutsche Tourenwagen Masters, Pau Grand Prix, Italian GT Championship oraz World Touring Car Championship.

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja debiutantów

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Europejskiej Formuły 3
2014 w sportach motorowych
2014 w Europie